Quatretonda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quatretonda (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Quatretonda (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar